Сан-Фелисес-де-лос-Гальегос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Витигудино. Занимает площадь 81,43 км². Население — 519 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 102 км.

Покровителем города считается Нуэстра Сеньора де энтре дос Аламос.

Население

Примечания

Ссылки 
 San Felices de los Gallegos
 Conjuntos Históricos de Salamanca

Муниципалитеты Саламанки